Ivanhoe, o romance de Walter Scott

Cinema
Ivanhoe (filme estadunidense de 1913), produção muda com King Baggot e Leah Baird
Ivanhoe (filme britânico de 1913), produção muda realizada por  Leedham Bantock
Ivanhoe (1952), filme com Robert Taylor e Elizabeth Taylor
Ivanhoe (1982), telefilme com James Mason e Sam Neil
Ivanhoe (telessérie), produzida em 1958, com Roger Moore

Localidades
Ivanhoe (Califórnia)
Ivanhoe (Carolina do Norte)
Ivanhoe (Minnesota)
Ivanhoe Estates

Ivanhoe
Desambiguações de topônimos